Раду Владимирович Албот (; род. 11 ноября 1989 года, Кишинёв, Молдавская ССР) — профессиональный молдавский теннисист; победитель двух турниров ATP (из них один в одиночном разряде). Мастер спорта Молдавии международного класса (2010), награждён медалью «За гражданские заслуги» (2014), Meritul Diplomatic и крестом «За заслуги» 1-й степени.

Биография и карьера 

В теннисный спорт Раду привёл его отец Владимир, который первоначально тренировал сына. В шестнадцать он занимал вторую строчку лучших теннисистов среди юношей в Европе, вскоре достигнув одиннадцатой позиции в мировом рейтинге юниоров. В 2006 году он стал профессионалом.
  
Выигрывал два одиночных и один парный титул серии «челленджер», четырнадцать одиночных и семь парных титулов серии «фьючерс», а также один парный титул ATP World Tour. Был регулярным членом команды Республики Молдовы на Кубках Дэвиса с 2007 года.

Достигнув 3 августа 2015 года позиции в рейтинге ATP № 99, Раду Албот стал первым молдавским теннисистом в топ-100. Высокое место в рейтинге позволило ему стать первым молдавским теннисистом, принявшим участие в Олимпийских играх.

Одновременно со спортивной карьерой Раду Албот является сотрудником службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Молдовы, имея звание старшего лейтенанта. Получил степень магистра в области психологии Государственного университета физической культуры и спорта.

С 2016 года выступает в немецкой теннисной Бундеслиге за клуб «Грюн-Вайс» из Мангейма, стал чемпионом Германии в 2018 году.

На Открытом чемпионате США 2018 добился наибольшего успеха на Большом Шлеме за карьеру, выйдя в полуфинал парного турнира вместе с Маликом Джазири.

В октябре 2018 года выиграл турнир серии челленджер в Лючжоу (Китай), обыграв в финале сербского теннисиста Миомира Кечмановича в трёхсетовом поединке.

В феврале 2019 года на турнире в Делрей-Бич, Раду завоевал свой первый титул ATP тура в одиночном разряде. В финале переиграл британского теннисиста Дэниела Эванса.

В марте через квалификацию пробился на турнир в Майами (США), но во втором раунде основной сетки проиграл швейцарцу Роджеру Федереру в трёхсетовом поединке.

В мае 2019 года Раду участвовал на турнире в Женеве, где дошёл до полуфинала, но проиграл чилийцу Николасу Ярри в двух сетах со 

На Открытом чемпионате США 2019 года проиграл в первом раунде Александру Звереву в пяти сетах. В парном разряде вместе с Маликом Джазири дошли до второго круга, но уступили паре Фабрис Мартен и Жереми Шарди в двух сетах.

Благодаря высокой позиции в рейтинге ATP, сборная Молдавии попала на первый после возрождения розыгрыш Кубка ATP 2020. Раду Албот выбрал капитаном сборной своего отца Владимира Албота. Сборная Молдавии проиграла все три противостояния со сборными Болгарии, Великобритании и Бельгии. Единственная победа была одержана в парном матче против сборной Болгарии, где Албот вместе с Александром Козбиновым обыграли Григора Димитрова и Александара Лазарова.

На Открытом чемпионата Австралии 2021 года в первом круге в 4 сетах обыграл 12-го сеянного Роберто Баутисту-Агута. Во втором круге Раду в трёх сетах обыграл австралийца Криса О’Коннелла и впервые в карьере вышел в третий круг этого турнира Большого шлема. В третьем круге Албот уступил 24-му сеянному Касперу Рууду из Норвегии (1-6 7-5 4-6 4-6).

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (1)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (33)

Победы (22) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (11)

Финалы турниров ATP в парном разряде (2)

Победы (1)

Поражение (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (37)

Победы (17)

Поражения (20)

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Интервью с лучшим теннисистом Молдовы: Албот о матче с Федерером, развитии тенниса и талантах в Молдове 

Теннисисты Молдавии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Мастера спорта Молдавии международного класса
Награждённые медалью «За гражданские заслуги»